Hierba lagunera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ranunculus aquatilis; o
 el nombre común de la planta Ranunculus peltatus.